«Донор» — канадский художественный фильм.

Сюжет 
Отдохнув в горах с двумя друзьями, мужчина возвращается домой с женщиной, с которой он ранее никогда не встречался. Проснувшись, он обнаруживает, что одна из его почек была удалена хирургическим путём. Всю остальную часть фильма он пытается выяснить, кто это сделал.

В ролях 
 Фалконер Абрахам — Дэрил Чамберс
 Эммануэль Шрики — Патти
 Джефф Уинкотт — Билли Касл
 Дерек Клиффорд
 Роберт Коллинз
 Кристина Кокс

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Дэмьен Ли
 Продюсер: Ашок Амритрадж, Кэтрин Касс, Элдер Гонсалвес
 Сценарист: Нил Добровски, Типпи Добровски
 Композитор: Рональд Дж. Уайсс
 Оператор: Расс Гузи

Ссылки 

Фильмы-боевики Канады